«Цирк уродов» () — американская независимая комедийная драма режиссёра Труди Стайлер. Фильм основан на одноимённом произведении писателя . Премьера состоялась 13 февраля 2017 года на Берлинском кинофестивале. В главных ролях снимались Алекс Лоутер, Эбигейл Бреслин, Аннасофия Робб и Бетт Мидлер.

Сюжет 
Эксцентричный подросток Билли Блум (Алекс Лоутер) переезжает на один учебный семестр в крайне консервативную школу в одном из так называемых «красных штатов». Отношения с одноклассниками у него не задаются с самого начала, так как они удивлены тем фактом, что Билли носит женскую одежду. Единственными людьми, приветливо относящимися к парню, оказываются звезда футбола (Иэн Нельсон) и болтливая школьница (Аннасофия Робб). При этом Билли наживает себе многочисленных врагов в лице Линнет (Эбигейл Бреслин) и её подруг. Билли решает окончательно всех шокировать, приняв участие в конкурсе «Королева школы».

В ролях 
 Алекс Лоутер — Билли Блум, новый ученик в школе
 Эбигейл Бреслин — Линнет Франц, главная соперница Билли
 Аннасофия Робб — Blah Blah Blah
 Бетт Мидлер — мать Билли, актриса
 Иэн Нельсон — Марк «Флип» Келли
 Лоррейн Туссен — Флосси
 Лаверна Кокс — репортёрша Фелиция
 Селия Уэстон — Флоренс
 Ларри Пайн — отец Билли, имеющий проблемы с алкоголем
 Джон МакИнрой — школьный тренер Картер

История создания 
2 октября 2015 года было анонсировано, что Труди Стайлер снимет свой первый полнометражный фильм по рассказу Джеймса Сент-Джеймса «Цирк уродов». Стало известно, что Дрю Бэрримор займёт пост продюсера фильма.

Съёмки начались 27 октября 2015 в Нью-Йорке. Музыкальное сопровождение к фильму написал музыкант Дэн Ромер.

Выпуск 
Сразу после премьеры на Берлинском кинофестивале в 2017 году компания IFC Films купила права на показ фильма в США. Релиз состоялся 12 января 2018.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 51%, на основании 37 рецензий, и средний балл 5.51 из 10. Критический консенсус на сайте гласит: ««Цирк уродов» опирается на захватывающие представления и, очевидно, благие намерения прикрыть свою зашифрованную историю и неравные приоритеты - и для некоторых зрителей этого вполне может быть достаточно».

На сайте Metacritic фильм набрал 54 балла из 100, основанный на 8 отзывах, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2017 года
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы о школе
Фильмы о Нью-Йорке
Экранизации романов США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Flower Films